Benjamin Kleibrink (* 1985), schermidore tedesco
 Heiko Kleibrink (* 1973), ballerina tedesca
 Peter Kleibrink (* 1951), giocatore di pallamano tedesco 
 Shannon Kleibrink (* 1968), giocatrice di curling canadese